Claosaurus — род динозавров из надсемейства Hadrosauroidea подотряда цераподов, живших в верхнемеловую эпоху (83,6—66,0 млн лет назад) на территории Северной Америки. Окаменелости церапода были найдены в штате Канзас, США. Впервые описан палеонтологом Маршем в 1890 году. Типовой вид — Claosaurus agilis.

Описание 
Claosaurus имел стройное тело и тонкие длинные задние лапы, чрезвычайно маленькие передние конечности и длинный жёсткий хвост. Предположительно его рост был примерно 3,5 м, а весил он около 475 кг. Как и другие гадрозавры, Claosaurus был травоядным.

Классификация 
На март 2016 года в род включают 1 вымерший вид и ещё один вид объявлен nomen dubium:
  [syn. , ]
 Nomen dubium

Примечания 

Гадрозавроиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1890 году
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем